Futbol Club Santa Coloma – andorski klub piłkarski z siedzibą w Santa Coloma.

Historia 
Klub Piłkarski FC Santa Coloma został założony w 1986 roku.

Rezerwy klubu występują w II lidze Andory, zajmując w sezonie 2004/05 1. miejsce, jednak wedle obowiązujących przepisów rezerwy nie mogą grać w jednej klasie rozgrywek z pierwszym zespołem klubu.

Sukcesy 
Klub trzynastokrotnie zdobywał tytuł mistrza kraju (w sezonach: 1994/1995, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2007/08, 2009/10, 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019), a także dziesięciokrotnie Puchar Andory (w sezonach 1990/1991, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2011/2012 i 2017/2018).

Obecny skład 
 Stan na 25 czerwca 2015.

Europejskie puchary

Przypisy

Bibliografia 
 

 
Andorskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1986
Sport w Andorze (miasto)